Tudo Azul (álbum de Lulu Santos) - de 1984
Tudo Azul (álbum de Marisa Monte) - 1999
Good News (filme) - filme de 1947 conhecido como Tudo Azul no Brasil
Blue State - filme de 2007 conhecido como Tudo Azul no Brasil

Desambiguação